Захеди — фамилия. Известные носители:
 Захеди, Ардешир (1928—2021) — иранский дипломат и государственный деятель.
 Захеди, Мохаммад Реза (род. 1944) — иранский военачальник, бригадный генерал.
 Захеди, Фазлолла (1897—1963) — государственный и политический деятель Ирана, корпусный генерал, крупный помещик.